Dukou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dadukou (häradshuvudort i Kina), Sichuan, 
 Dukou (socken i Kina, Hunan), 
 Dukou (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar